Кокшарова — название нескольких населённых пунктов в Свердловской области России.

 Кокшарова — деревня в Алапаевском районе.
 Кокшарова — деревня в Камышловском районе.